Una strana coppia di sbirri (Freebie and the Bean) – film statunitense del 1974 diretto da Richard Rush
Freebie e Bean (Freebie and the Bean) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1980 al 1981